

Населені пункти та їхні частини
 Кетлін — село в гміні Немча Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Кетлін — село в гміні Радомсько Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Кетлін — колонія в гміні Радомсько Радомщанського повіту Лодзинського воєводства

Кетлін — місто, штат Нью-Йорк
 Кетлін — селище, штат Іллінойс

Примітки